Lee Blackwell (* 18. února 1980 Chelmsford, hrabství Essex, Anglie) patří k anglické špičce skateboardingu.

Kolem roku 1991 začal Lee jezdit na skateboardu.

Lee Blackwella jste mohli vidět i v těchto skateboardových videích: Squadraphinia, Straight to Dvd, Eastpak Transitions Tour, UKVM, Big Push, Escape from Boredom. Bylo ho možné vidět párkrát i na programu Extreme.

Externí odkazy 
 Lee Blackwell Interview (anglicky)

Britští skateboardisté
Narození v roce 1980
Narození v Chelmsfordu
Žijící lidé
Muži
Narození 18. února